Lobby har flere betydninger:
 Lobby (lokale)
 Lobbyisme